JAC S6 (на внутреннем рынке Sehol QX) — компактный кроссовер, производимый с 2021 года китайской компанией JAC Motors.

История 
Модель — преемник модели JAC S5 в линейке компании, была анонсирована в декабре 2020 года.

Модель разработана Центром дизайна JAC в итальянском Турине, построена на новой модульной платформе MIS Haoxue представляющей собой платформу модели JAC S7 с интеграцией некоторых модулей платформы Volkswagen Group MQB.

Изначально до запуска в производство модель называлась Sol QX, поскольку создавалась под брендом Sol запущенном в 2018 году совместным предприятием SEAT и JAC-Volkswagen, в 2021 году планировалось выпускать машины под брендом SEAT, но в результате компромисса бренд был переименован в Sehol, и в итоге модель для внутреннего рынка получила название Sehol QX и JAC S6 для внешних рынков.

Модель была представлена на Шанхайском автосалоне в апреле 2021 года, и в июне вышла на рынок Китая.

В апреле 2022 года модель получила ОТТС в России, предполагаются поставки со сборочной площадки «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.

Технические характеристики 
Габариты: длина — 4605 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1700 мм, колесная база — 2720 мм.

Единственным вариантом двигателем является 1,5-литровый турбомотор, развивающий 184 л. с. и крутящим моментом в 300 Нм.

Трансмиссия — шестиступенчая механическую коробка передач или семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Привод — только передний.

Источники 
 В России сертифицирован кроссовер JAC S6 // Авторевю, 5 апреля 2022
 Почему россияне захотят купить Sehol QX вместо Hyundai Tucson // Автовзгляд, 5 апреля 2022

Автомобили JAC
Автомобили, представленные в 2021 году
Компактные кроссоверы